Muranaka ist der Familienname folgender Personen:

 Kyōhei Muranaka (* 1987), japanischer Baseballspieler
 Mariko Muranaka (* 1982), japanische Cellistin
 Riko Muranaka (* 1953), japanische Medizinerin und Journalistin
 Suguru Muranaka (* 1985), japanischer Boxer